Gminy w USA:
 Chest (ang. Chest Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Chest (ang. Chest Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield